YZL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Liard River (Canada)